Pouligny-Saint-Pierre est une commune française située dans le département de l'Indre (région Centre-Val de Loire).
 Pouligny-saint-pierre est une appellation d'origine désignant un  fromage au lait cru de chèvre de l'ouest du département de l'Indre en France.